Рали Париж-Алжир-Дакар 1985, по-известно като Рали Париж-Дакар 1985, е седмото издание на Рали Дакар.

Обща информация 
Стартът е на 1 януари и за първи път не е в Париж, а във Версай, а финалът е на 22 януари 1985 г. в сенегалската столица Дакар. Маршрутът минава през Франция, Алжир, Нигер, Мали, Мавритания и Сенегал. Участват общо 552 екипа (362 автомобила, 135 мотоциклета и 55 камиона), а до финала стигат едва 146 (101 автомобила, 25 мотоциклета и 20 камиона). Състезанието печелят французинът Патрик Занироли (автомобили), белгиецът Гастон Райе (мотоциклети), който успява да защити успеха си от предната година, и германецът Карл-Фридрих Капито (камиони). За синята кръв на това издание допринасят принцът на Монако Албер II, който участва при автомобилите, и сестра му Каролина Монакска, която е навигатор на съпруга си Стефано Казираги при камионите (и двамата не завършват състезанието). Друг известен новак в надпреварата е актрисата от сериала Шатовалон Шантал Нобел, която като навигатор при камионите спомага на отбора си да спечели петото място в класа си. За първи път в състезанието се впуска и Жан-Луи Шлесер с Лада, който петнадесетина години по-късно ще запише две поредни победи със своето бъги. Погледите отново събира автомобил с три оси и шест колела – Мерцедес 190 на Жан-Пиер Жосо, чиято преработка отнема цели 2500 часа.

Инциденти 
По време на това издание загива малко момиче от Нигер. Японецът Масару Кубота с Тойота Корола прави опит да избегне сблъсък с група зрители в едно село, но изгубва контрол над автомобила и блъска момичето, което се намира от другата страна на пътя.

Етапи

Победители по етапи

Крайно класиране

Източници 
 "History of Dakar – RETROSPECTIVE 1979 – 2007"
 Dakar d'antan

Рали Дакар